Boa Estrela é uma revista criada a pensar no mundo da espiritualidade. Moderna, sempre com conteúdos originais e diferenciadores, é a revista de eleição nesta área, em Portugal.

Descrição 
Fundada em 1996, a Boa Estrela é uma revista dedicada à espiritualidade. Nela podemos encontrar artigos sobre os mais variados temas; angeologia, tarot, wicca, cristais, esoterismo, feng shui, entrevistas, aromoterapia, naturopatia, entre tantos outros. Em banca há 22 anos, no último ano, fez um lifting. Refrescou-se, modernizou-se, é uma revista ainda mais interessante, com conteúdos bastante apelativos e diversificados.

Ligações externas 
 Revista Boa Estrela no Facebook

Revistas de Portugal
Revistas em papel
Esoterismo
Publicações fundadas em 1996
Fundações em Portugal em 1996
Revistas em português